Bitka pri Breitenfeldu je ime več bitk:
 Bitka pri Breitenfeldu (1631)
 Bitka pri Breitenfeldu (1642)